Cratere Lohse – cratere lunare
 Cratere Lohse – cratere su Marte